Isabel de Austria (18 de julio de 1501 - 19 de enero de 1526) fue archiduquesa de Austria e infanta de Castilla y Aragón, fue reina de Dinamarca, Suecia y Noruega como la esposa del rey Cristián II. Fueron los últimos soberanos de la Unión de Kalmar. Isabel era hija de Felipe I de Castilla y Juana I de Castilla y hermana del emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Nació en Bruselas. Sirvió como regente de Dinamarca en 1520.

Biografía 
Isabel fue la tercera hija de los entonces archiduques de Austria Felipe, duque de Borgoña y de Juana, que se convertiría en heredera de los reinos de Aragón y Castilla. 

Recibe su nombre en honor a su abuela materna la reina Isabel la Católica. Cuando apenas contaba tres años de edad se acuerda en el pacto castellano-navarro de Medina del Campo (marzo de 1504) su matrimonio con Enrique de Albret, heredero de los reyes de Navarra, pero esta unión nunca llegó a materializarse. Como parte del plan de expansión política de los Habsburgo hacia las tierras nórdicas, es elegida como la esposa del rey Cristián II de Dinamarca y Noruega, quien también era aspirante a la corona de Suecia por herencia de la Unión de Kalmar.

Isabel y Cristián II se casaron en la ciudad de Copenhague, el día 12 de agosto de 1515. En un principio, las relaciones entre los esposos serían tensas y difíciles, particularmente porque la reina no sabía hablar danés, teniendo el rey que hablar con su esposa a través de traductores. Pero la reina muy pronto aprendería a hablar su nueva lengua, ganándose la popularidad entre sus súbditos. Además, las relaciones del rey con la bellísima Dyveke Willums significaban un verdadero obstáculo para el entendimiento de la pareja. La madre de Dyveke, Sigbrit Willums, era la virtual gobernante de Dinamarca. La misteriosa y oportuna muerte de Dyveke en 1517 (posiblemente envenenada por órdenes del emperador Maximiliano, abuelo de Isabel), hizo que la pareja real reemprendiera vida en común. La muerte de la favorita supuso entonces también que el rey solicitara con mayor frecuencia el apoyo y los consejos de su esposa.

Fruto del matrimonio nacieron seis hijos:

 Juan (21 de septiembre de 1518 - 2 de julio de 1532).

 Maximiliano (4 de julio de 1519).

 Felipe (4 de julio de 1519 - 1520).

 Dorotea (10 de noviembre de 1520 - 20 de septiembre de 1580), casada con Federico II, elector palatino.

 Cristina (noviembre de 1521 - 10 de diciembre de 1590), casada primero con Francisco Sforza, duque de Milán y en segundas nupcias con Francisco I, duque de Lorena.

 Un hijo varón (1523).

En 1519 se convierte en la reina de Suecia, con la coronación de Cristián II en Estocolmo.

Sin embargo, la dicha no sería duradera: en 1523 los suecos se rebelan contra la autoridad del rey danés, y Gustavo Vasa, líder de la rebelión, se proclama rey. 

En Dinamarca, el duque Federico, tío del rey, se subleva contra Cristián II; Isabel y su esposo solicitan frenéticamente a sus parientes regios que convenzan al duque de no rebelarse, pero es inútil. En marzo, es proclamado rey Federico I en la ciudad de Viborg.

Cristián II considera su causa perdida y decide capitular. El día 13 de abril, a bordo del navío "El León", el rey y su familia abandonan Dinamarca rumbo a los Países Bajos, donde serían recibidos por Margarita de Austria. Isabel no volvería nunca más a Dinamarca.

Antes de abandonar Dinamarca, el rey Federico I le ofreció a Isabel el permanecer en el país junto a sus hijos, a lo que ella, según la tradición, habría respondido: "Ubi Rex meus, ibi regnum meum" ("Donde está mi rey, allí está mi reino"). Con esta frase simple y concreta, Isabel demostró la profunda fidelidad y lealtad a su marido, en los difíciles años del exilio.

En marzo de 1524, el rey Federico I logra ocupar Copenhague y es coronado rey, consiguiendo dominar todo el país. La batalla estaba perdida.

En los años siguientes, Isabel y Cristián trataron, sin éxito, el apoyo de sus regios parientes para recuperar su reino perdido; pero las relaciones de ambos con los luteranos hicieron que les fueran aún más difíciles las cosas con las monarquías europeas.

A su regreso a Malinas, luego de su viaje a Sajonia, donde su esposo participa en la Dieta de Núremberg, su salud comenzó a resentirse. La cura de baños en Augsburgo ayudó, pero luego empeoró nuevamente. En julio de 1525 celebra su último cumpleaños con su esposo e hijos, aún muy frágil. A fines de año, los reyes deciden viajar a la pequeña localidad de Zwijnaarde, cerca de Gante, donde se instalaron en un pequeño palacio. Pocos días después, el 8 de diciembre, la salud de Isabel sufre un fatal declive; sufría de ahogos constantes que nada parecían calmar. En Malinas, su tía Margarita, angustiada por su salud, pide informes diarios a Zwijnaerde.

Isabel sabía que el fin estaba cerca. El 14 de enero de 1526, casi sin fuerzas, logra redactar una carta conmovedora a su tía Margarita, en la cual le pide que no abandone a sus hijos y a su esposo, apoyándolos en la lucha por recuperar el trono de Dinamarca. Cinco días más tarde, el 19 de enero de 1526, falleció.

Su muerte fue lamentada por toda Europa. Se celebraron misas en su honor en Dinamarca, los Países Bajos, Hungría y España. Dicho honor no fue concedido a ninguna otra reina danesa, ni antes ni después de ella.

Fue sepultada en el altar mayor de San Pedro de Gante, donde se le uniría luego su hijo Juan. En 1883 gracias a gestiones del gobierno danés, sus restos y los de su hijo fueron repatriados a Dinamarca, y sepultados con gran solemnidad en la cripta real de la iglesia de San Canuto de Odense, junto a su esposo Cristián II.

Ancestros 

Reinas consortes de Dinamarca
Reinas consortes de Noruega
Reinas consortes de Suecia del siglo XVI
Infantes de Castilla
Archiduquesas de Austria
Reinas consortes del siglo XVI
Reinas consortes de Suecia con los Oldemburgo
Reinas consortes de Noruega con los Oldemburgo
Reinas consortes de Dinamarca con los Oldemburgo